Прааравакский язык — гипотетический восстанавливаемый язык-предок Аравакской языковой семьи.

Фонология 
Фонология:

Согласные 
Согласные: */p, pʰ, b, m, t, tʰ, d, n, r, l, ts, s, tʃ, ʃ, k, kʰ, w, j, ̣(h)/

Гласные 
Гласные: */a, ɨ, e, i, o, u/

Структура корня 
Структура корня: *CVCV(CV)

Личная парадигма

Морфология 
 иметь X: *ka-
 не иметь X: *ma-

Лексика

Примечания 

Аравакские языки
Праязыки